Haltern bezeichnet:

Orte:
 Haltern am See, Stadt im Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 ein Ortsteil der Gemeinde Belm, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Haltern (Horstmar), Bauerschaft in Horstmar, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Fritz Haltern (1898–nach 1939), deutscher Zahnarzt und SA-Führer
 Ulrich Haltern (* 1967), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch: